Mušići (gmina Kalinovik) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kalinovik
 Mušići (gmina Kosjerić) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Kosjerić
 Mušići (gmina Višegrad) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad